Balerejo (Balerejo)
 Balerejo (Dempet)
 Balerejo (Kaliangkrik)
 Balerejo (Kauman)
 Balerejo (Tlogomulyo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing